Virebent est le nom d'une famille d'architecte et manufacturiers de Toulouse ; c'est aussi le nom de leur manufacture d'ornements architecturaux de terre cuite moulée.

 Auguste Virebent (1792-1857)
 Gaston Virebent (1837-1927)
 Jacques-Pascal Virebent (1746-1831)
 Jean-François Virebent (1788-1854)

Architecture et urbanisme à Toulouse